Saint-Vallier kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Vallier, Charente, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Vallier, Drôme, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Vallier, Saône-et-Loire, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Vallier, Vosges, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Saint-Vallier-de-Thiey, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Vallier-sur-Marne, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est,

Kanada 

 Saint-Vallier (kommun), Québec, Chaudière-Appalaches, 

Robotskapade Kanadaförgreningar